A Marinha dos Estados Unidos teve três navios chamados USS Rhode Island:

 : um barco a vapor com rodas de pás que serviu de 1861 a 1867; antes chamado Eagle e depois chamado Charleston.
 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Virginia que serviu de 1906 a 1920.
 : um submarino de mísseis balísticos da Classe Ohio em serviço desde 1994.